Chassigny puede hacer referencia a:
 Chassigny (meteorito), un meteorito marciano que cayó en 1815 en Francia,
 Chassigny, una aldea y comuna en el departamento de Alto Marne en el noreste de Francia,
 Chassigny-sous-Dun, una comuna en el departamento de Saona y Loira del centro de Francia.